Calcarispora är ett släkte av svampar. Calcarispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Calcarispora